Обозівка — село в Україні, в Погребищенському районі Вінницької області.
 Обозівка — колишнє містечко в Україні у 17 столітті, тепер село Ягубець Христинівського району Черкаської області.